O Saara Ocidental tem  de área e a principal cidade é El Aaiún, sua capital. Os seus habitantes são denominados de saaráuis.

Situa-se numa região árida e quase desértica, situada junto à costa noroeste de África, constituída por desertos pedregosos em certas áreas e arenosos em outras. Integra o Deserto do Saara. Há oásis dispersos e pequenas manchas de pastagem pobre. É dividido em duas regiões: Saguia al-Hamra e Río de Oro. Possui uma das maiores reservas pesqueiras do mundo.

Possui as maiores jazidas de fosfatos do mundo, além de jazidas de cobre, urânio e ferro.

Fronteiras

O território faz fronteira a norte com Marrocos, a fronteira leste é com a Argélia e a sul com a Mauritânia. As aguas territoriais saauris fazem fronteira com a região autónoma espanhola das Canárias.